Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2018—2019 — 34-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. 

Звання чемпіона здобув Тре Пенне.

Учасники

Перший раунд

Група А

Група B

Другий раунд

Група А

Група B 

  
     
 
  
 

  

Плей-оф

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 квітня 2019

|}

Плей-оф 
Матчі 1/4 фіналу відбулися 25 - 28 квітня 2019, а матчі-відповіді 2 - 5 травня 2019. Півфінали відповідно 11–12 травня 2019 та 17–18 травня 2019

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Матч за третє місце 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 травня 2019

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2019
Сан-Марино
Сан-Марино